Een brevet is een diploma dat wordt uitgereikt na het doorlopen van een opleiding en een met goed gevolg afgelegd examen. Het brevet onderscheidt zich in algemene zin van een diploma doordat met een brevet ook een  bepaalde bevoegdheid wordt verkregen:

 het vliegbrevet is een vliegbevoegdheidbewijs na het doorlopen van een vliegopleiding
 het duikbrevet is een duikbevoegdheidsbewijs na het doorlopen van een opleiding in de duiksport. 

Zo kent men ook:

 het brevet dat voor het werken bij de Belgische politie nodig is.
 het zwemdiploma wordt in Vlaanderen meestal zwembrevet genoemd, zoals te zien is op de website Fred Brevet.

 het brevet dat luchtverkeersleiders moeten halen om hun werk te mogen doen. 

Los daarvan staat:

 het brevet van onvermogen, een in overdrachtelijke zin behaald diploma.

Diploma